Ferrinho pode ser:
Uma ave do Brasil;
Um instrumento musical de Cabo Verde;

E ainda:
“Ferrinhos” é o nome com que é conhecido popularmente o triângulo (instrumento musical) em Portugal;

Desambiguação